Vaasa bezeichnet:

 Vaasa, Stadt in Finnland
 Vaasa (Verwaltungsgemeinschaft), Verwaltungsgemeinschaft in Finnland
 Vaasa (Provinz), ehemalige Provinz in Finnland
 (1507) Vaasa, Asteroid
 Vaasa (Schiff, 1925), ehemaliges Fahrgastschiff

Siehe auch:
 Vasa
 Wasa